Малая Кугульта — топоним:

 Малая Кугульта — река в России, протекает в Ставропольском крае.
 Малая Кугульта — название реки Большая Кугульта в верхнем течении.
 Малая Кугульта (Малокугультинское) — упразднённый посёлок (село) в Грачёвском районе Ставропольского края России (снят с учёта решением Ставропольского краевого совета от 08.08.1998 № 546).
 Малая Кугульта — упразднённый хутор в Труновском районе Ставропольского края России (снят с учёта решением Ставропольского краевого совета от 11.02.1987 № 84).

См. также 
 Верхняя Кугульта — посёлок в Грачёвском районе Ставропольского края России.
 Новая Кугульта — село в Труновском районе Ставропольского края России.
 Большая Кугульта (значения)
 Кугульта